Михаил Бирман:
 Бирман, Михаил Абрамович (1919—2020) — советский и израильский историк-балканист, болгаровед, историограф и источниковед.
 Бирман, Михаил Шлёмович (1928—2009) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки РФ (1999).